Penthouse (appartement), een dakappartement
 Penthouse (tijdschrift), een erotisch tijdschrift
 Penthouse (film), film van W.S. van Dyke met Warner Baxter